O Desafio Internacional de Tênis de 1908 foi a 8ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Pela primeira vez, as equipes jogaram em diversos países e datas diversas. A competição teve a Australásia como campeã.

Resultados

Desafio final 

1908
1908 no desporto